Kehr är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Carl Kehr (1830–1885), tysk pedagog
 Georg Jacob Kehr (1692–1740), tyskfödd rysk orientalist och numismatiker
 Hans Kehr (1862–1916), tysk kirurg
 Paul Fridolin Kehr (1860–1944), tysk historiker

Tyska efternamn